La  (42nd Street en anglais) est un important axe traversant Midtown Manhattan à New York. Elle a donné son nom aux œuvres suivantes :

  Rue, film musical américain de Lloyd Bacon sorti en 1933 ;
  Rue, comédie musicale américaine dont le livret est de   et  d'après le roman de , inspirée du film précédent et créée en 1980 à Broadway ;
 Vanya, , film américain de Louis Malle, sorti en 1994.

Emission 
, émission de France Musique.

Voir aussi